Gourou peut renvoyer à :
 Un gourou, chef religieux ou sectaire.

 Gourou, une commune rurale du département de Godyr au Burkina Faso.
 Pierre Gourou (1900-1999), géographe tropicaliste français.
 Grand Gourou et Petit Gourou, personnages de fiction de l'univers de Winnie l'ourson.
 Love Gourou, film américain de Marco Schnabel sorti en 2008.

Voir aussi